Кубок північноірландської ліги 2006–2007 () — 21-й розіграш Кубка північноірландської ліги. У кубку взяли участь клуби Прем'єр-ліги. Перемогу в кубку вшосте здобув Гленторан.

Календар

Груповий раунд

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#fcc" align=center|3 жовтня 2006

|-
|colspan="3" style="background-color:#fcc" align=center|4 жовтня 2006

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#fcc" align=center|7 листопада 2006

|-
|colspan="3" style="background-color:#fcc" align=center|8 листопада 2006

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок північноірландської ліги на soccerway 
 Кубок північноірландської ліги на rsssf 

2006–2007
2006 у футболі
2007 у футболі